Paul Hodkinson (né en 1965), boxeur anglais.
 Trent Hodkinson (né en 1988), joueur de rugby à XIII australien.
 W. W. Hodkinson (1881-1971), fondateur de la société Paramount Pictures.